Этапы строительства МПК типа «Альбатрос» (проект № 1124)

Малые противолодочные корабли проекта 1124 

Списки военных кораблей России
Списки военных кораблей СССР